Chris Deleu (personage), personage uit de Vlaamse soapserie Wittekerke
Chris Deleu (actrice)